Sangiovannari – abitanti di San Giovanni Rotondo
Sangiovannari – abitanti di San Giovanni in Galdo